David Gray er navnet på flere personer:

 David Gray (fodboldspiller) (født 1988) - en skotsk fodboldspiller
 David Gray (sanger) (født 1968) - en britisk singer/songwriter